Nybergssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nybergssjön, Närke, sjö i Lekebergs kommun, 
Nybergssjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (5,31 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn